Pyhä (finnisch für heilig) ist der Beginn zahlreicher finnischer geographischer Bezeichnungen. 

 Pyhä als Abkürzung für den Fjell Pyhätunturi, davon abgeleitet
Skisportzentrum Pyhä
Pyhä-Luosto-Nationalpark
 Fjell Pyhä, siehe Äkäslompolo